Weldon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Weldon Township (Michigan)
 Weldon Township (North Carolina)